Pseudomertensia är ett släkte av strävbladiga växter. Pseudomertensia ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strävbladiga växter
Pseudomertensia